Кати Винклер (; ) — немецкая фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 2004 года, шестикратная чемпионка Германии, чемпионка ГДР, участница Олимпийских игр 1998 и 2002 года в танцах на льду. Выступала вместе с Рене Лозе.

Биография 
Пара стала первыми танцорами в ГДР после 18-летнего отсутствия этой дисциплины на чемпионатах ГДР. До 1996 года тренировались у Кнута Шуберта, который специализировался на парном катании. В 1996 году пара переехала в Оберстдорф и стала тренироваться у Мартина Скотницки. После успеха на чемпионате мира 2004 года закончила спортивную карьеру.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — танцы на льду

Ссылки 
 
 
 www.isuresults.com
 www.jbmittan.com
 www.goldenskate.com
 www.winkler-lohse.de
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года